Az 1989-es Australian Open női versenyét a német Steffi Graf nyerte a cseh Helena Suková előtt.

Kiemeltek 

<ol start="1">
  Steffi Graf (Bajnok)
  Martina Navratilova (Negyeddöntős)
  Gabriela Sabatini (Elődöntős)
  Pam Shriver (Harmadik kör)
  Helena Suková (Döntős)
  Zina Garrison (Negyeddöntős)
  Barbara Potter (Első kör)
  Claudia Kohde-Kilsch (Negyeddöntős)

  Lori McNeil (Első kör)
  Mary Joe Fernández (Harmadik kör)
  Sylvia Hanika (Első kör)
  Patty Fendick (Második kör)
  Raffaella Reggi (Negyedik kör)
  Anne Minter (Második kör)
  Hana Mandlíková (Negyedik kör)
  Nicole Provis (Negyedik kör)

Főtábla 

 Q = Kvalifikációból felkerült
 WC = Szabadkártyás
 LL = Szerencsés vesztes
 r = feladta
 w/o = visszalépett

Döntők

Külső hivatkozások 
 Eredmények az ITFtennis.com honlapon 

N1